Фьоренца Коссотто (; род. 1935) — великая итальянская оперная певица (меццо-сопрано). Одна из крупнейших меццо-сопрано середины 20 века.

Биография 
Фьоренца Коссотто родилась в Крешентино близ Верчелли. Проходила обучение в Туринской консерватории, брала уроки у Мерседес Льопарт.

В 1957 году дебютировала в Миланском театре «Ла Скала» в партии Матильды в опере Пуленка «Диалоги кармелиток». Выступала на фестивале Уэксфорд в 1958 году, на котором заслужила высокую оценку от критиков за владение английского языка. С 1959 года выступала на сцене «Ковент Гарден».

Имея широкий диапазон голоса, Фьоренца Коссотто исполняла не только партии меццо-сопрано, но и партии драматического сопрано.

В 1964, 1974 и в 1989 гг. гастролировала в Москве в составе труппы театра «Ла Скала», в 1998 году была членом международного жюри конкурса им. Чайковского, в 2001 году выступала в Москве с сольным концертом.

В 2005 году Коссотто отпраздновала свое 70-летие выступлением в опере Дж. Пуччини «Сестра Анжелика» в Королевском театре в Льеже, Бельгия.

Согласно книге «Опера», «Она [Коссотто] и Джульетта Симионато были ведущими итальянскими меццо-сопрано 1960-х и 1970-х годов. Она [Коссотто] получила похвалы в анналах оперной истории за свой прекрасный вокальный тембр, прекрасную технику пения и легкость, с которой она могла освоить различные регистры. Помимо исполнения великих меццо-ролей, она также взяла выдающиеся альтовые партии из итальянского оперного репертуара»

Помимо меццо и альта, Коссотто также пела партии сопрано, традиционно исполняемые меццо, такими как Сантуцца (Cavalleria Rusticana ) и Адальджиза (Норма).

Она пела партию Адальджизы вместе с Марией Каллас, Джоан Сазерленд, Монтсеррат Кабалье, Лейлой Генчер и Элинор Росс в партии Нормы в одноименной опере Беллини. Ее репертуар в Метрополитен-опере включал партии Амнерис, Эболи, Адальджизы, Сантуццы, Азучены, Далилы, Кармен (только в турне и на концертах в парке), принцессы Буйонской (опера "Адриенна Лекуврер") и Миссис Квикли (которую она спела в 1985 году с Джузеппе Таддеи в партии Фальстафа).

Рыцарь Большого креста - Ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" - 2 июня 2014.

Репертуар 

Винченцо Беллини
 «Капулетти и Монтекки» — Ромео
«Сомнамбула» — Тереза
«Норма» — Адальджиза

Гектор Берлиоз

«Троянцы» — Асканий

Жорж Бизе

«Кармен» — Кармен

Арриго Бойто

 «Мефистофель» — Панталида

Луиджи Керубини

 «Медея» — Нерис

Франческо Чилеа

 «Адриана Лекуврёр» — Принцесса де Буйон

Доменико Чимароза

 «Тайный брак» — Фидальма
 «Женский хитрости» — Леонора

Гаэтано Доницетти

«Анна Болейн» — Джейн Сеймур
«Фаворитка» — Леонора

Умберто Джордано

«Андре Шенье» — Берси

Михаил Глинка

«Жизнь за царя» — Ваня

Кристоф Виллибальд Глюк

«Орфей и Эвридика» — Орфей
 «Ифигения в Тавриде» — Диана

Георг Фридрих Гендель

«Ксеркс» — Аталанта

Пьетро Масканьи

«Сельская честь» — Сантуцца

Жюль Массне

«Вертер» — Шарлотта

Джакомо Мейербер

«Гугеноты» — Урбано

Вирджилио Мортари

 «Школа жён» — Маринетта

Вольфганг Амадей Моцарт

«Луций Сулла» — Цецилио
«Свадьба Фигаро» — Керубино

Модест Мусоргский

«Борис Годунов» — Фёдор
«Хованщина» — Марфа

Джованни Баттиста Перголези

 «Влюблённый монах» — Лукреция

Амилькаре Понкьелли

«Джоконда» — Лаура Адорно

Франсис Пуленк

«Диалоги кармелиток» — сестра Матильда

Джакомо Пуччини

«Мадам Баттерфляй» — Сузуки
«Сестра Анжелика» — Герцогиня

Джоаккино Россини

«Случай делает вором» — Эрнестина
 «Пробный камень» — Клариче
«Танкреди» — Танкреди
«Севильский цирюльник» — Розина

Камиль Сен-Санс

«Самсон и Далила» — Далила

Гаспаре Спонтини

 «Олимпия» — Статира

Игорь Стравинский

«Мавра» — Мать

Джузеппе Верди

«Король на час» — маркиза дель Поджо
«Макбет» — леди Макбет
«Риголетто» — Маддалена
«Трубадур» — Азучена
«Бал-маскарад» — Ульрика
«Сила судьбы» — Прециозилла
«Дон Карлос» — Эболи
«Аида» — Амнерис
«Фальстаф» — миссис Квикли

Риккардо Дзандонаи

 «Кавалеры из Экебю» — Майорша

Примечания 

Меццо-сопрано Италии
Оперные певцы и певицы Италии